Susse steht für:

 Susse Frères, französisches Handelsunternehmen
 Léon Susse (1844–1910), französischer Segler